Dymer ist ein Orts- und ein Gewässername:

 Dymer, Siedlung im Rajon Wyschhorod, Oblast Kiew, Ukraine
 Dymer (Biskupiec), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Dimmern, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Dymer (Fluss), Zufluss des Jezioro Dadaj in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen